Лос Гаљегос има више значења:

 Лос Гаљегос, Колонија Колорадо Нумеро Дос (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Гаљегос (Кваутемок), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику